Budki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Lublin
 Budki, village du powiat de Kraśnik
 Budki, village du powiat de Lubartów
 Budki, village du powiat de Łuków

dans la voïvodie de Mazovie
 Budki, village du powiat de Garwolin
 Budki, village du powiat de Przasnysz 
 Budki, village du powiat de Szydłowiec

dans la voïvodie de Łódź
 Budki, village

dans la voïvodie de Poméranie 
 Budki, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Budki, village